Okręty US Navy o nazwie USS "Scranton", pochodzącej od miasta Scranton:

 Pierwszy "Scranton" (ID-3511) był statkiem towarowym i został zbudowany w 1913. Służył w latach 1918-1919. Następnie statek cywilny. Zatopiony w celu stworzenia falochronu sztucznego portu Mulberry A
 Drugi "Scranton" (PF-63) był fregatą typu Tacoma i został przemianowany na "Moberly" (PF-63) 28 czerwca 1944, pięć miesięcy po wodowaniu.
 Trzeci "Scranton" (CA-138) był ciężkim krążownikiem typu Oregon City, którego stępka została położona 27 grudnia 1944. Jego budowa została przerwana 12 sierpnia 1945, niezwodowany kadłub został złomowany na pochylni.
 Czwarty "Scranton" (SSN-756) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, został włączony do służby w 1991 i pozostaje w niej nadal (stan na rok 2007).

Scranton